Mamit (district), een district van de Indiase staat Mizoram
 Mamit (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mamit